Frank Dixon peut désigner :
 Frank Dixon (1878-1932), joueur de crosse canadien ;
 Frank M. Dixon (1892-1965), homme politique américain ;
 Frank J. Dixon (1920-2008), scientifique américain.